Scheller är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Elisabeth Scheller (född 1977) – tysk lingvist
 Heinrich Scheller (1929–1957) – schweizisk roddare
 Immanuel Johann Gerhard Scheller (1735–1803) – tysk filolog